Historiquement, la cémentation désigne le fait d'enrober un objet de poudre ou de pâte, le cément, et de faire chauffer le tout. Les composants du cément pénètrent par diffusion dans l'objet provoquant une modification de la composition et des propriétés de l'objet. Ce procédé a été utilisé depuis très longtemps dans l'élaboration d'alliages (laiton, acier).

Dans un sens moderne, le terme peut désigner divers phénomènes :
 en métallurgie :
 en métallurgie extractive (métallurgie primaire, transformation de minerai en métal), la cémentation est une  réaction d'oxydo-réduction consistant à réduire un sel par un métal,
 en métallurgie, la cémentation est un procédé consistant à enrichir un acier en carbone, par diffusion, pour le durcir en surface, tout en conservant ses propriétés mécaniques initiales en profondeur;
 en géologie, la cémentation est la précipitation de sels à la surface d'une nappe phréatique ;
 dans l'industrie du verre, la cémentation est un  traitement de surface consistant en un dépôt de sels métalliques ;
 dans l'industrie du bois, la cémentation est un durcissement accidentel résultant d'un accident au cours d'un séchage artificiel.

Notes et références